Trojanów peut désigner ::

Toponymie
en Pologne :
 Trojanów, village et siège de la gmina de Trojanów du powiat de Garwolin, dans la voïvodie de Mazovie
 Trojanów, village du powiat de Mińsk, dans la voïvodie de Mazovie
 Trojanów, village de la voïvodie de Łódź
 Trojanów, village de la voïvodie de Lublin
 Trojanów, village de la voïvodie de Grande-Pologne